Sigel puede referirse a dos pueblos en Wisconsin (Estados Unidos):

  Sigel (condado de Chippewa, Wisconsin).
  Sigel (condado de Wood, Wisconsin).